Федосеево — название населённых пунктов в России:

 Федосеево — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Федосеево — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Федосеево — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Федосеево — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Федосеево —  бывшее название села Богашёво в Томском районе Томской области.